Lu Chao (artista), artista xinès
 Chao Lu (boxejador) (born 1970), boxejador xinès
 Lu Chao (jugador de bàsquet) (nascut el 1988), esportista xinès
 Lü Chao (1890–1951), militar i polític